Aeronàutica:
 Cabina d'aeronau, part d'una aeronau en la qual viatgen els passatgers
 Cabina de pilotatge, espai on es concentren els controls de vol de l'avió i els pilots que els controlen, se sol situar a la part frontal de l'aeronau
 Cabina de pilotatge de vidre, cabina de vol d'aeronau dotada de pantalles de presentació dels instruments electrònics
 Cabina pressuritzada
 Miscel·lània:
 Cabina telefònica, estructura que en el seu interior conté un telèfon públic 
 cabina de Flux Laminar, aparell o instal·lació de laboratori que permet la manipulació d'agents bio-perillosos de manera segura i en condicions d'esterilitat
 cabina de bioseguretat, espai de treball de laboratori amb ventilació forçada per treballar de manera segura amb els materials o mostres potencialment contaminats amb patògens amb risc microbiològic 
 La cabina, pel·lícula espanyola dirigida per Antonio Mercero, inspirada en un conte de Juan José Plans i protagonitzada per José Luis López Vázquez